Обитаемый остров:
 Обитаемый остров — остров, имеющий постоянное население.
 «Обитаемый остров» — научно-фантастическая повесть братьев Стругацких.
 «Обитаемый остров» — художественный фильм Фёдора Бондарчука по одноимённому роману братьев Стругацких.
 «Обитаемый остров» — комикс по мотивам книги и фильма.
 «Обитаемый остров» — документальный фильм режиссёра Бориса Дворкина.

Игры:
 «Обитаемый остров: Послесловие» (Galactic Assault: Prisoner of Power) — игра 2007 года компании Wargaming.net.
 «Обитаемый остров: Чужой среди чужих» (Inhabited Island: Prisoner of Power) — игра 2007 года компании Orion.
 «Обитаемый остров» — игра 2009 года компании Quant Games.

См. также 
 Необитаемый остров